Појам Фридрих IV може да се односи на:

 Фридрих IV, војвода од Холштајн-Готорпа
 Фридрих IV Палатински
 Фридрих IV Швапски
 Фридрих IV Аустријски
 Фридрих IV Сицилијански
 Фридрих IV Франкопан
 Фредерик IV Дански